Juurikkajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Juurikkajärvi (sjö i Kuhmo, Kajanaland, Finland), sjö, Kajanaland,  (54,9 ha)
 Juurikkajärvi (sjö i Finland, Lappland), 
 Juurikkajärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar